Мировая серия 1961 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1961 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Цинциннати Редс» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 4 октября 1961 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 5 октября 1961 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 7 октября 1961 года
 Стадион: Crosley Field

Игра #4 
 Дата: 8 октября 1961 года
 Стадион: Crosley Field

Игра #5 
 Дата: 9 октября 1961 года
 Стадион: Crosley Field

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1961 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1961 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1961
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Цинциннати